Олександра Федорівна (Шарлота Прусська) — (принцеса Шарлота Пруська; 1798—1860) — російська імператриця, дружина Миколи I.
 Олександра Федорівна (Аліса Гессенська) — (принцеса Аліса Гессенська; 1872—1918) — російська імператриця, дружина Миколи II.